3-й гусарский Елисаветградский полк Её Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк — кавалерийское формирование (гусарский полк) Русской императорской армии. С 1875 по 1918 год входил в состав 3-й кавалерийской дивизии.

Старшинство: 22 марта 1764 года. Полковой праздник: день Святой Троицы. 

Дислокация формирования:
 в 1820 году — город Темников. Полк входил в состав 2-й гусарской дивизии.
 С 1875 года — м. Ворни Ковенской губернии.
 1913 — 1914 — Ольгин штаб, близ Мариамполя, Сувалкской губернии.

История 
 22 марта 1764 года — сформирован Елисаветградский пикинёрный полк.
 В ходе русско-турецкой войны 1768—1774 гг. полк участвовал во взятии крепости Бендеры, в боевых действиях под Бухарестом, Силистрией, Кючук-Кайнарджи.
 28 июня 1783 — сформирован генерал-майором бароном И. Е. Ферзеном из Елисаветградского и Херсонского пикинёрных полков Елисаветградский легкоконный полк в составе шести эскадронов.
 21 сентября 1788 — Присоединены команды конных егерей Сумского, Павлоградского, Мариупольского, Ольвиопольского, Александрийского, Константиноградского, Таврического, Полтавского, Харьковского, Изюмского, Ахтырского, Острогожского, Воронежского, Украинского легкоконных и Екатеринославского кирасирского полков. Приведён в состав двенадцати эскадронов и наименован Елисаветградским полком конных стрелков.
 4 июля 1790 — Приведён в состав десяти эскадронов и наименован Елисаветградским конноегерским полком.
 Полк принимал участие в русско-турецкой войне 1787—1791 годов, в частности, в осаде Очакова.
 Полк действовал в русско-польской войне 1792 г., в частности, в битвах под Зеленцами и под Дубенкой. Позже полк участвовал в подавлении восстания Костюшко 1794 г., в частности, в сражении при Мацеёвицах и штурме Праги.
 29 ноября 1796 — Гусарский генерала от кавалерии Дунина полк.
 13 марта 1798 — Гусарский генерал-майора Воропайского полк.
 27 апреля 1799 — Гусарский генерал-майора Сухарева полк.
 10 декабря 1800 — Гусарский генерал-майора Сакена 3-го полк.
 29 марта 1801 — Елисаветградский гусарский полк.
 Полк принял участие в третьей и четвертой коалиционных войнах против Наполеона, в 1805 году в сражении под Аустерлицем, и в 1806 — 1807 годах в битвах при Вольфсдорфе, Морунгене, Прейсиш-Эйлау и Остроленке.
 20 декабря 1828 — На гербы и пуговицы присвоен № 7.
 21 марта 1833 — Приведён в состав восьми действующих и одного резервного эскадронов, для чего присоединены 1-й и 2-й эскадроны Ольвиопольского гусарского полка. На гербы и пуговицы присвоен № 3.
 1 января 1845 — Гусарский Её Императорского Высочества Великой княжны Ольги Николаевны полк.
 26 июня 1856 — Приведён в состав шести действующих и двух резервных эскадронов.
 18 сентября 1856 — Приведён в состав четырёх действующих и двух резервных эскадронов.
 19 марта 1857 — Елисаветградский гусарский Её Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк.
 25 марта 1864 — 3-й гусарский Елисаветградский Её Императорского Высочества Великой княжны Ольги Николаевны полк.
 13 июня 1864 — 3-й гусарский Елисаветградский Её Величества королевы Вюртембергской полк.
 18 августа 1882 — 9-й драгунский Елисаветградский Её Величества королевы Вюртембергской полк.
 11 августа 1883 — Приведён в состав шести эскадронов.
 24 октября 1892 — 9-й драгунский Елисаветградский полк.
 6 декабря 1907 — 3-й гусарский Елисаветградский полк.
 11 июля 1909 — 3-й гусарский Елисаветградский Её Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк.
 1914—1917 — участие в Первой мировой войне. В частности, полк отличился в ходе боевых действий в Прибалтике в апреле-мае 1915 г.

Форма 
«При общей гусарской форме, имел: ментик, доломан, воротник и обшлага доломана светло-серые; чакчиры, вальтрап и ташку тёмно-зелёные, шнуры, тесьму и металлический прибор, выкладку вальтрапа и ташки жёлтые. Кушак серый с жёлтым».

Форма 1914 года 
Общегусарская. Доломан, тулья, клапан пальто, шинели — светло-синий, ментик — белый с светло-синим подбоем, шлык, околыш, погоны, варварки, выпушка — белый, металлический прибор — золотой.

Флюгер 
Цвета: Верх — белый, полоса — жёлтый, низ — светло-синий.

Шефы 
 29.11.1796 — 13.03.1798 — генерал-поручик (с 28.12.1797 генерал от кавалерии) Дунин, Иван Петрович
 13.03.1798 — 27.04.1799 — генерал-майор Воропайский, Пиус Ксаверьевич
 27.04.1799 — 10.12.1800 — генерал-майор Сухарев, Фёдор Дмитриевич
 10.12.1800 — 01.01.1807 — генерал-майор барон фон дер Остен-Сакен, Ерофей Кузьмич
 01.01.1807 — 13.01.1808 — генерал-майор Юрковский, Анастасий Антонович
 13.01.1808 — 14.01.1813 — генерал-майор Всеволожский, Алексей Матвеевич
 06.05.1814 — 01.09.1814 — генерал-майор Шостаков, Герасим Алексеевич
 01.01.1845 — 24.10.1892 — Королева Вюртембергская Ольга Николаевна
 11.07.1909 — 04.03.1917 — Великая княжна Ольга Николаевна

Командиры 
 хх.хх.1764 — хх.хх.1770 — полковник Адабаш (Адабаша, Адобаш), Николай Степанович
 хх.хх.1791 — 07.07.1792 — полковник Пальменбах, Евстафий Иванович
 15.11.1797 — 13.03.1798 — генерал-майор Воропайский, Пиус Ксаверьевич (Савельевич)
 02.06.1798 — 27.04.1799 — полковник Сухарев, Фёдор Дмитриевич
 11.07.1799 — 24.10.1799 — полковник Головин, Александр Илларионович
 07.12.1799 — 02.10.1801 — полковник Ставицкий, Яков Фёдорович
 02.10.1801 — 01.01.1802 — генерал-майор граф Витгенштейн, Пётр Христианович
 08.03.1802 — 01.07.1802 — полковник Климовский, Николай Васильевич
 01.07.1802 — 22.07.1802 — полковник князь Голицын, Пётр Александрович
 22.07.1802 — 19.02.1803 — генерал-майор граф Ламберт, Карл Осипович
 10.07.1803 — 12.12.1807 — полковник Лисаневич, Григорий Иванович
 09.08.1808 — 21.09.1809 — полковник Григорович, Дмитрий Онуфриевич
 08.03.1810 — 06.05.1814 — полковник (с 15.09.1813 генерал-майор) Шостаков, Герасим Алексеевич
 06.05.1814 — 19.03.1820 — полковник барон Розен, Отто Фёдорович
 28.03.1820 — 16.09.1826 — полковник (с 22.08.1826 генерал-майор) Глазенап, Роман Григорьевич
 16.09.1826 — 08.05.1829 — полковник Рашевский, Александр Яковлевич
 08.05.1829 — 15.01.1837 — подполковник (с 18.10.1831 полковник) Володимиров 1-й
 16.02.1837 — 27.06.1843 — полковник Сабуров, Алексей Иванович
 28.08.1843 — 19.05.1848 — полковник Гохгаузен, Егор Иванович
 19.05.1848 — 09.06.1849 — полковник Шевич, Георгий Иванович
 23.06.1849 — 20.04.1851 — полковник Орлай, Михаил Иванович
 20.04.1851 — 05.05.1857 — полковник (с 27.03.1855 генерал-майор) фон Мензенкампф, Готгардт Богданович
 05.05.1857 — 30.09.1861 — полковник Богушевский, Константин Антонович
 1861/1862 — после 03.05.1865 — полковник барон Фёлькерзам, Иван Егорович
 16.12.1865 — 16.04.1872 — полковник Винберг, Виктор Фёдорович
 хх.хх.1872 — 20.12.1877 — полковник де Витте, Николай Павлович
 20.12.1877 — 14.07.1883 — полковник Хрущёв, Пётр Николаевич
 14.07.1883 — 09.06.1885 — полковник Вонлярлярский, Николай Михайлович
 03.07.1885 — 11.07.1894 — полковник Норд, Виктор Егорович
 26.07.1894 — 23.08.1897 — полковник Гарнак, Александр Леонтьевич
 03.09.1897 — 11.01.1901 — полковник Юрковский, Владимир Иванович
 22.03.1901 — 18.01.1907 — полковник Чернота-де-Бояры Боярский, Бронислав Людвигович
 22.01.1907 — 24.02.1909 — полковник Рерберг, Фёдор Сергеевич
 20.04.1909 — 24.10.1910 — полковник барон Криденер, Фридрих Иосифович
 24.10.1910 — 30.08.1913 — полковник (с 14.04.1913 генерал-майор) Мартынов, Анатолий Иванович
 15.09.1913 — 06.04.1916 — полковник (с 06.09.1915 генерал-майор) Ярминский, Александр Францевич
 09.04.1916 — 05.07.1917 — полковник Сегеркранц, Сергей Карлович
 05.07.1917 — хх.хх.хххх — полковник Токаев, Ахмет Хасакоевич

Знаки отличия 
 Георгиевские трубы с надписью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.» и «За усмирение Венгрии 1849 г.»
 Знаки на шапки с надписью: «За отличие» (пожалованы за войны 1812-1814 гг.).

Знаки различия 

 

 Другие погоны

Известные люди, служившие в полку 
 Агафонов, Иван Панкратьевич
 Бибиков, Сергей Ильич
 Мальсагов, Сафарбек Товсолтанович
 Остен-Сакен, Дмитрий Ерофеевич
 Петров, Виктор Александрович
 Потапов, Фёдор (Самусь)
 Захарченко-Шульц, Мария Владиславовна

Галерея

Примечания

Литература 
 Соколовский М. К. Памятка 3-го гусарского Елисаветградского Ее Императорского Высочества Великой княжны Ольги Николаевны полка (1764-1914 гг.) — СПб., 1914.
 
 Подмазо А.А. Елисаветградский гусарский полк // Отечественная война 1812 года. Энциклопедия / В. М. Безотосный (руководитель авторского коллектива). — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — С. 270. — 880 с. — ISBN 5-8243-0324-Х.

Ссылки 
 Русская императорская армия
 Отрывок из летописи Елисаветградского гусарского полка
 Подмазо А. А. Шефы и командиры в 1793—1857 годах / Командный состав российской регулярной армии (1796-1855).
 Рядовой Елисаветградского гусарского полка / Русская армия 1812 года. Кавалерия.
 Елисаветградский гусарский полк / Антология форменной одежды частей Российской армии

Гусарские полки Российской империи
История Кропивницкого
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году